4001–4500. • 4501–5000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája